Galbeni a román neve több településnek Romániában (A szó jelentése: sárga)

Galbeni (Filipest) Bákótól északra
Trunk Ferdinándújfalu község része Bákótól délre
Galbeni (Vrancea megye)